Classement mondial des joueurs de snooker pour la saison 2006-2007. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (2004-2005 et 2005-2006).

Notes et références 

2006-2007
Classements 2006-2007
Classements 2006-2007